Катайга (южноселькупск. Ӄа̄ттай Кы) — река в России, протекает в Томской области. Устье реки находится в 703 км по левому берегу реки Кеть. Длина реки составляет 99 км, площадь водосборного бассейна 560 км².

 58 км: Нижняя Речка лв
 61 км: Глухариная пр
 68 км: Средняя Речка лв
 70 км: Малая Катайга лв
 Верхняя Речка лв

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Кеть, речной подбассейн реки — бассейн притоков (Верхней) Оби от Чулыма до Кети. Речной бассейн реки — (Верхняя) Обь до впадения Иртыша.

Примечания

Ссылки 
 
 

Притоки Кети
Реки Верхнекетского района